МФЗ — аббревиатура, может означать:

 Минский фарфоровый завод
 Муромский фанерный завод
 Многофункциональное здание